Černobyl může označovat:

 Černobyl – město na severu Ukrajiny, poblíž hranic s Běloruskem
 Černobylská jaderná elektrárna – uzavřená jaderná elektrárna u opuštěného města Pripjať, asi 15 km od města Černobyl
 Černobylská havárie – havárie jaderné elektrárny Černobyl roku 1986

v kultuře
 Černobyl (seriál) – britsko-americká televizní minisérie z roku 2019
 Černobyl. Zona otčužděnija – ruský mysteriózní seriál z let 2014–2017

Podobné 
 Černobýl – pelyněk černobýl, plevelná a léčivá rostlina